Séptico (do grego clássico: Σήψις, "putrefacção") é em geral utilizado para designar algo que apresenta contaminação por microorganismos potencialmente patogénicos e pode referir-se a:
 Sepsis, uma infecção sistémica.
 Asséptico, designação dada aos processos destinados a evitar a contaminação por microorganismos;
 Tanque séptico ou fossa séptica, uma tecnologia destinada ao tratamento in situ de efluentes orgânicos.

Desambiguação